Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2006 — международный турнир молодёжных сборных Европы, который прошёл с 23 мая по 4 июня 2006 года под эгидой УЕФА. Финальные игры прошли в Португалии.

Отборочный турнир 

В отборочном турнире приняли участие 48 команд. Группы были построены точно так же, как и группы отборочного турнира к чемпионату мира 2006. Португалия стала хозяйкой турнира только 15 декабря 2005, поэтому сборной Португалии пришлось проходить отборочные матчи. Всего же в финальную часть вышли 8 команд.

  Дания
  Италия
  Нидерланды
  Германия
  Португалия (страна-хозяйка)
  Сербия и Черногория
  Украина
  Франция

Стадионы 
Матчи прошли на шести стадионах. Из них четыре принимали чемпионат Европы по футболу 2004 года.

Составы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Бомбардиры 

4 гола
  Клас-Ян Хюнтелар

3 гола
  Томас Каленберг
  Никки Хофс

2 гола
  Руслан Фомин
  Артём Милевский
  Бриан Бергуню

1 гол
  Ойген Полански
  Леон Андреасен
  Расмус Вюрц
  Роландо Бьянки
  Джорджо Кьеллини
  Раффаэле Палладино

1 гол (продолжение)
  Алессандро Потенца
  Гейс Лёйринк
  Даниэль де Риддер
  Жуан Мотинью
  Бранислав Иванович
  Йоан Гуффран
  Рио Мавуба
  Флоран Синама Понголь
  Жереми Тулалан
  Жюльен Фобер

Автоголы
  Бруну Вали (за Францию)
  Зе Каштру (за Сербию и Черногорию)

Примечания

Ссылки 
 О чемпионате Европы 2006 среди молодёжных команд на сайте УЕФА
 Информация о составах команд на www.worldfootball.net

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2006
2006
Май 2006 года
Июнь 2006 года
Футбол в Европе в 2006 году
Спорт в Португалии в 2006 году
Международные соревнования по футболу в Португалии
Чемпионаты Европы в 2006 году